Stuart McDonald est un nom pouvant désigner:

Stuart McDonald (1928-2017), homme politique australien
Stuart McDonald (né en 1931), dessinateur de presse américain
Stuart McDonald (né en 1978), homme politique écossais

Voir aussi

Homonymie de personnes